Laërtes (Homerus), vader van Odysseus (in Homerus' Odyssee) en een van de Argonauten
Laërtes (Shakespeare), broer van Ophelia (in Shakespeares Hamlet)